Петраково — деревня в Погорелковском сельском округе Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Деревня расположена на удалении около 8 км на северо-запад от центра сельского поселения села Глебово. Она расположена на правом берегу Волги и южном берегу Копринского залива Рыбинского водохранилища. Выше её по течению в Волгу впадает Шепелёвский и далее Коткинский ручей, на котором стоят деревни Коткино и Селехово. Высокий волжский берег от Коткина до Петраково постепенно понижается с 8 до 2-3 м. Автомобильная дорога Глебово — Легково, проходит к востоку от деревни на удалении 3-4 км. Между Петраково и автомобильной дорогой лежат несколько деревень Мухино, Ягодино, Подольское, Плоское.

В окрестностях деревни находятся археологические памятники: селище XI в., курганный могильник XII—XIII вв.. Они объявлены памятниками истории и культуры Рыбинского района.

Деревня Петракова указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года, по помещена несколько выше по течению на правый северный берег ручья, на другом берегу которого обозначена деревня Шепелева. На плане этот ручей назван Петраковским, сейчас он называется Шепелёвским. Примерно на том месте, где сейчас Петраково, на плане размещена деревня Плоская

На другом берегу Копринского залива идет интенсивное строительство Гелиопарка Коприно.

На 1 января 2007 года в деревне числилось 8 постоянных жителей. Деревня активно используется для дачного отдыха. Деревню обслуживает почтовое отделение Погорелка, по почтовым данным в деревне 57 домов.

Примечания 

 

Населённые пункты Глебовского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области